Neubauer je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2010 v Slovenjiji uporabljalo ta priimek 60 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 David Neubauer (*1952), zdravnik pediater, nevrolog; prof. MF 
 Franjo Neubauer (1872—1945), rimskokatoliški duhovnik in pesnik
 Henrik Neubauer (*1929), baletni plesalec, koreograf, umetniški vodja, zdravnik, režiser in pedagog 
 Nataša Neubauer (r. Golia), (1925 baletna plesalka 
 Nik Neubauer (*1994), fotograf 
 Niki (Nikolaj) Neubauer (*1960), prevajalec 
 Raja Neubauer Jenull (1921—2010), zdravnica 
 Robert Neubauer (1895—1965), zdravnik ftiziolog
 Violeta Neubauer (*1954), predsednica društva Ženski lobi Slovenije; koordinatorica za medn. sodelovanje na Uradu Vlade RS za enake možnosti, članica mednarodnih forumov

Znani tuji nosilci priimka 
 Alfred Neubauer (1891—1980), avstrijski dirkač
 Dagmar Rübsam-Neubauer (*1962), nemška atletinja

Glej tudi 

 priimek Bauer
 priimek Neuberger
 priimek Neugebauer
 priimek Hofbauer

Zunanje povezave